Аппельгрен () — шведская фамилия. Известные носители:

 Аппельгрен, Андреас — шведский хоккейный тренер.
 Аппельгрен, Арвид Конрадович (1876—1961) — участник Первой мировой и Гражданской войн.
 Аппельгрен, Брита (1912—1999) — шведская балерина и киноактриса.
 Аппельгрен, Микаэль (род. 1961) — шведский игрок в настольный теннис, многократный чемпион мира и Европы.
 Аппельгрен, Микаэль (род. 1989) — шведский гандболист.
 Аппельгрен-Кивало, Отто Хьялмар (1853—1937) — финский археолог и музеевед, этнограф, специалист по финно-угорским древностям.
 Аппельгрен, Эмилия (1840—1935) — финская художница-пейзажистка.